A Nice kifejezés a következőkre utalhat:

 Nizza franciaországi város francia neve
 The Nice angol progresszív rockegyüttes
 nice: Unix parancs egy program prioritásának megváltoztatására